Churchill Falls (waterval), een waterval in de Canadese regio Labrador
 Churchill Falls (dorp), een dorp 20 km ten zuidoosten van die waterval
 Waterkrachtcentrale Churchill Falls, een waterkrachtcentrale aan de rand van dat dorp